«Побег из Претории» () — австралийско-британский фильм режиссёра Фрэнсиса Аннана. Мировая премьера состоялась 6 марта 2020 года в Великобритании.

Сюжет 
Фильм основан на книге Тима Дженкина Inside Out: Escape from Pretoria Prison. Южно-Африканская Республика, 1979 год. В стране действует режим апартеида. Двое белых южноафриканцев, Тим Дженкин и , попадают за решётку за распространение агитационных брошюр. Они оказываются в Центральной тюрьме Претории. Однако мужчины убеждены в своей правоте и не желают оставаться в тюрьме. Вместе с такими же политзаключёнными, как и они, Дженкин и Ли планируют побег.

В ролях

Восприятие 
На сайте агрегатора отзывов Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг одобрения 73%, основанный на 44 отзывах, со средним рейтингом 6,4 из 10. Консенсус критиков веб-сайта гласит: «Побег из Претории не совсем соответствует истории, основанной на фактах, которые он драматизирует, но этот недостаток компенсируется захватывающим действием по побегу из тюрьмы». На Metacritic фильм имеет средний балл 56 из 100, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Великобритании 2020 года
Фильмы Австралии 2020 года
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-триллеры Австралии
Фильмы-триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы на английском языке
Фильмы о заключённых
Экранизации автобиографических произведений
Побег из тюрьмы в искусстве